Hrvatska:
 Bukovica, krševit kraj u Sjevernoj Dalmaciji, u trokutu između Benkovca, Obrovca i Knina.
 Bukovica (Rešetari), naselje u općini Rešetari
 Bukovica (Topusko), gradsko naselje Topuskog
 Bukovica Prekriška, naselje u općini Krašić, Zagrebačka županija
 Bukovica Utinjska, naselje u općini Vojnić, Karlovačka županija
 Špišić Bukovica, općina u Virovitičko-podravskoj županiji
 Bukovica, Kraljeva Velika

BiH:
 Bukovica (Cazin, BiH), naselje u općini Cazin
 Bukovica (Jajce, BiH), bivše samostalno naselje u općini Jajce
 Bukovica (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Bukovica (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Bukovica, Kreševo
 Bukovica (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši
 Bukovica (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad
 Bukovica (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Bukovica (pritoka Trstionice), rijeka u BiH, pritoka Trstionice
 Bukovica (pritoka Jablanice), rijeka u BiH, pritoka Jablanice
 Bukovica-Kozara, kod Prijakovaca, Cerića i Barlovaca, podno Banjolučke Kozare, kod Banje Luke
 Bukovica-Kozara, kod Prijakovaca, Cerića i Barlovaca, podno Banjolučke Kozare, kod Banje Luke
 Bukovica Mala (Derventa, BiH)
 Bukovica Mala (Doboj, BiH)
 Bukovica Velika

Crna Gora:
 Bukovica (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje

Slovenija
 Bukovica (Škofja Loka, Slovenija)

Srbija
 Bukovica, Kruševac
 Bukovica, Ivanjica
 Bukovica, Kraljevo

Izvori